A wie Abgefahren (Originaltitel: Rated A for Awesome) ist eine kanadische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2011.

Handlung 
Lester Abgefahren hat Angst davor, den Naturwissenschaftenkurs nicht zu bestehen. Dabei gehört die Familie Abgefahren seit langer Zeit zu den Besten in Naturwissenschaften und auch in vielen anderen Gebieten. Der Unterricht seines Lehrers, Herrn Ödewelt, ist langweilig und bringt die Schüler zum Einschlafen. Daher beschließen die Familienmitglieder Lester, Thera, Lars und Noam, ihren Lehrer mehr „abgefahren“ zu machen. Dies gelingt ihnen auch, aber Herr Kuhlmann sieht darin seine langjährige Auszeichnung als Lehrer des Jahres gefährdet und versucht einzugreifen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde 2011 in Kanada und dem Vereinigten Königreich produziert. Dabei entstanden 52 Folgen und zwei Staffeln.

Die Serie wurde erstmals am 20. Juni 2011 auf Disney XD ausgestrahlt, in Deutschland am 9. September 2011. Am 1. März 2012 erschien in Deutschland erstmals das Special Wach durch die Nacht mit....

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre